Isla Bartolomé kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla Bartolomé (ö i Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,

Ecuador 

 Isla Bartolomé (ö i Ecuador), Galápagos, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar